Dossesi – abitanti di Dosso de' Frati
Dossesi – abitanti di San Giovanni del Dosso